

No Brasil
 Capela de São Sebastião da Alegria — em Pederneira, estado de São Paulo

Em Portugal 
 Capela de São Sebastião (Aldeia de Santa Margarida) — Idanha-a-Nova, distrito de Castelo Branco
 Capela de São Sebastião (Cerva) — Ribeira de Pena, distrito de Vila Real
 Capela de São Sebastião (Cuba) — distrito de Beja
 Capela de São Sebastião (Erada) — Covilhã, distrito de Castelo Branco
 Capela de São Sebastião (Ericeira) — Mafra, distrito de Lisboa
 Capela de São Sebastião (Fajã dos Vimes) — concelho da Calheta, Açores
 Capela de São Sebastião (Fortios) — Portalegre
 Capela de São Sebastião (Frechas) — concelho de Mirandela, distrito de Bragança
 Capela de São Sebastião (Ponta do Sol) — Ponta do Sol, arquipélago da Madeira
 Capela de São Sebastião (Tavira) — Tavira, distrito de Faro
 Capela de São Sebastião (São Gião) — S. Gião, concelho de Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra

Desambiguações de templos